Manduria (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Tarente
Manduria (geslacht), een geslacht van Phasmatodea